Busbach ist ein geographischer Name:

 Busbach, Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Busbach, Oberlaufname des Erlichbachs bei Mistelgau-Obernsees im Landkreis Bayreuth, Bayern, der zur Truppach läuft
 Busbach (Hüttenbach), linker Zufluss des Hüttenbachs zum Haselbach beim Weiler Bushof von Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Busbach ist ein Familienname:
 Uwe Busbach-Richard (* 1963), deutscher Informatiker

Siehe auch:
 Bußbach